Hr.Ms. Pieter Florisz (1937) een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse
 Hr.Ms. Pieter Florisz (1983) een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse 
 HS Elli (1981), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse, was oorspronkelijk gepland als Pieter Florisz.